Arnold Struycken (1900-1955), Nederlands jurist, adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa
 Carel Struycken (1948), Nederlands acteur
 Peter Struycken (1939), Nederlands beeldend kunstenaar en kleurdeskundige
 Teun Struycken (1873-1923), Nederlands jurist, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Raad van State
 Teun Struycken (1906-1977), Nederlands jurist en politicus, minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken
 Teun Struycken (1936), Nederlands jurist, hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
 Teun Struycken (1969), Nederlands jurist, advocaat bij NautaDutilh en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht